Эсконди́до (, «спрятанный, скрытый»):
 Эскондидо — город в штате Калифорния, США.
  — озеро в провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики в Аргентине.
 Пуэрто-Эскондидо — город в Мексике, входит в штат Оахака.